

Métier 
 Sous l'Ancien régime, un ménétrier est un joueur de musique instrumentale. Au Moyen-Âge, on utilise plutôt le terme de ménestrel.

Patronyme 

 Ferdinand-Léon Ménétrier (1859-1880), graveur-médailleur français ;
 F. Ménétrier (fl. 1888-1900 ?), imprimeur lithographe français installé à Paris ;
 Jacques Ménétrier (1908-1986), médecin français ;
 Joseph Ernest Ménétrier (1853-1905), graveur et dessinateur français ;
 Jules Ménétrier (1847-19..), prétendant au trône de France ;
 Mickaël Ménétrier (1978- ) joueur de football français.